J31 peut faire référence à :
 General Electric J31, un turboréacteur américain produit par GE Aviation ;
 Gyrobicoupole décagonale (J31), une figure géométrique ;
 , un dragueur de mine de la Royal Navy ;
 , un bâtiment hydrographique moderne de la Marine indienne ;
 Rhinite, rhinopharyngite et pharyngite chroniques, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres